East Deering ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Deering (Maine), im Cumberland County
 East Deering (New Hampshire), im Hillsborough County